Ao Vivo Tour 2003 é um álbum do grupo musical português de folk rock Quinta do Bill, lançado em 2004.

Faixas 
 Dá-me a Verdade 
 Assim Não Queres 
 Gualdim Pais 
 Mil e Uma Lendas 
 Voa 
 Parar o Tempo 
 Se Te Amo 
 De 2.ª a 6.ª Feira 
 Os Filhos da Nação 
 No Trilho do Sol 
 Mão na Consciência 
 Índios na Reserva 
 Mais Um Dia Em Que Nada Se Faz 
 Donas de Bem 
 Goa, Damão e Dio 
 Aljubarrota 
 A Libertação 
 A Festa dos Vencidos 
 Alcácer Quibir 
 Senhora Maria do Olival 
 Menino

Ligações externas
 Quinta do Bill no MySpace

Álbuns ao vivo de 2004
Álbuns de Quinta do Bill
Álbuns de pop rock
Álbuns de folk rock
Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns em língua portuguesa